Il singolare del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Potito Starace che ha battuto in finale Younes El Aynaoui 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Ernests Gulbis (quarti di finale)
 Alessio Di Mauro (quarti di finale)
 Nicolas Devilder (quarti di finale)
 Potito Starace (Campione)

 Alexander Peya (primo turno)
 Óscar Hernández (semifinali)
 Carlos Berlocq (primo turno)
 Werner Eschauer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 2007